El Duque Ernesto Luis II de Sajonia-Meiningen (Coburgo, 8 de agosto de 1709 - Meiningen, 24 de febrero de 1729) fue un duque de Sajonia-Meiningen.

Era el tercer hijo, aunque el segundo hijo superviviente, del Duque Ernesto Luis I de Sajonia-Meiningen y de su esposa, Dorotea María de Sajonia-Gotha.

La muerte de su hermano mayor José Bernardo (22 de marzo de 1724) lo hizo herederdo del ducado de Sajonia-Meiningen. Cuando su padre murió siete meses más tarde (24 de noviembre de 1724), Ernesto Luis —de quince años— heredó el ducado conjuntamente con su hermano menor Carlos Federico.

Debido a que los dos príncipes eran menores de edad cuando su padre murió, sus tíos Federico Guillermo y Antonio Ulrico ejercieron la tutela hasta 1733.

Ernesto Luis murió después de cinco años de reinado, con solo veinte años de edad y sin contraer matrimonio. Fue sucedido por su hermano menor Carlos Federico.

Ancestros

Referencias 
 Hannelore Schneider: Das Herzogtum Sachsen-Meiningen unter seinen ersten Herzögen. In: Verona Gerasch (Red.): Beiträge zum Kolloquium: 300 Jahre Schloss Elisabethenburg (= Südthüringer Forschungen. Bd. 27, ). Staatliche Museen, Meiningen 1994, pp. 12-19.
 Ludwig Hertel: Meiningische Geschichte von 1680 bis zur Gegenwart (= Schriften des Vereins für Sachsen-Meiningische Geschichte und Landeskunde. Heft 47,  = Neue Landeskunde des Herzogtums Sachsen-Meiningen. Heft 10). Gadow & Sohn, Hildburghausen 1904, Digitalizado.

Nacidos en Coburgo
Príncipes de Sajonia-Meiningen
Duques de Sajonia-Meiningen